Il doppio del torneo di tennis Florence Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Anamika Bhargava e Madison Brengle che hanno battuto in finale Kristi Boxx e Abigail Guthrie 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Catalina Castaño /  Mariana Duque-Marino (semifinali)
 Julia Cohen /  María Irigoyen (primo turno)

 Verónica Cepede Royg /  Adriana Pérez (primo turno)
 Sanaz Marand /  Keri Wong (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Florence Open 2013